Марсе — французское фамилия:
 Марсе, Александр (1770—1822) — британский физик.
 Марсе, Джейн (1769—1858) — британский химик, экономист.
 Марсе, Хуан (1933—2020) — испанский писатель, переводчик, педагог.

Топоним:
 Марсе () — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта.
 Марсе () — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Марсе () — коммуна во Франции, департамент Вьенна.